Hubert Bourgin (1874-1955), écrivain et homme politique français ;
 Georges Bourgin (1879-1958), archiviste et historien français ;
 André Bourgin (1904-1968), spéléologue français ;
 Georges Viennot-Bourgin (1906-1986), phytopathologiste français ;
 Pierre-Eugène Bourgin (1924-1959), militaire et poète français.